Molgolaimus tenuispiculum är en rundmaskart som beskrevs av E. Ditlevsen 1921. Enligt Catalogue of Life ingår Molgolaimus tenuispiculum i släktet Molgolaimus och familjen Microlaimidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället släktet Molgolaimus och familjen Desmodoridae. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Rundmaskar
tenuispiculum